Wuchern bezeichnet:

 einen Ortsteil von Mahrenberg
 das Betreiben von Wucher

Siehe auch:

 Wucherung